El príncipe Maximiliano de Liechtenstein (nacido cómo Maximilian Nikolaus Maria; San Galo, Suiza, 16 de mayo de 1969) es un príncipe de Liechtenstein desde su nacimiento, cómo el segundo hijo y varón del actual príncipe soberano y jefe de Estado de Liechtenstein, Juan Adán II, y de su difunta esposa, la princesa consorte María. Además, es también conde de Rietberg desde su nacimiento, en 1969. Por nacimiento también es miembro de la familia principesca liechtensteiniana al igual que de la Casa Real de Liechtenstein. Contrajo matrimonio con la diseñadora de modas panameña Ángela Brown, en el año 2000, y tienen un hijo: el príncipe Alfonso de Liechtenstein.

Biografía 
Nacido en San Galo, es el hijo segundogénito del príncipe Juan Adán II de Liechtenstein y de su difunta esposa, la princesa consorte María, nacida condesa Marie Aglaë Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Después de pasar los exámenes de la Gymnasium Grammar School en Vaduz, él estudió en la European Business School, cerca de Fráncfort del Meno, donde se graduó en 1993. En 1998 completó un MBA en la Harvard Business School en Cambridge, Massachusetts.

Se fue a trabajar para el Chase Capital Partners (la división de capital privado de Chase Manhattan Corporation) en Nueva York. Después de un intervalo en el que obtuvo su título universitario avanzado en los negocios y se casó, trabajó durante dos años en Industrie Kapital. En 2003, comenzó la gestión de la oficina alemana de JPMorgan Partners. 
 
Desde la primavera de 2006, viene siendo el director ejecutivo del LGT Group.

Matrimonio y descendencia 
El 29 de enero de 2000, se casó en la Iglesia de San Vicente Ferrer, Nueva York, con Angela Gisela Brown (nacida el 3 de febrero de 1958 en Bocas del Toro, Panamá). Previamente, se habían casado por lo civil el 21 de enero en Vaduz. Angela es hija de Javier Francisco Brown y de Silvia Maritza Burke.

Son padres de un único hijo:
 S.A.S. el Príncipe Alfonso de Liechtenstein (nacido el 18 de mayo de 2001 en Londres, Inglaterra).

Otros datos 
 Es el padrino de bautismo de su sobrino el  Príncipe José Venceslao de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Familia Principesca de Liechtenstein

Príncipes de Liechtenstein
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI
Nacidos en San Galo